Paolo Morelli, calciatore nato nel 1938
 Paolo Morelli, 1947-2013, cantante e membro del gruppo musicale degli Alunni del Sole
 Paolo Morelli, scrittore nato nel 1951